A língua alemã utiliza todas as 26 letras do alfabeto latino, mais três vogais com trema (Ä/ä, Ö/ö e Ü/ü) e ainda a consoante eszett, que tem som de , totalizando 30 letras.

O Alfabeto

Pronúncia das letras

Pares de letras e representações fonéticas

Ligações externas
http://www.instructioneducation.info/Alemaosub/lekt1.pdf
  - em alemão
 Programm zum Einüben des deutschen Alphabets - em alemão
 Alphabet-Ausstellung - em alemão

Língua alemã